Pascagoula, relatiu o pertanyent als pascagoules, grup d'amerindis dels Estats Units que vivia a la costa de Mississipí al riu Pascagoula
 Pascagoula (ciutat), ciutat a l'estat de Mississipí (EUA)
 Riu Pascagoula, riu al sud-est de l'estat de Mississipí (EUA)